Flachsmann als Erzieher – film del 1921 diretto da Willi Achsel
Flachsmann als Erzieher – film del 1930 diretto da Carl Heinz Wolff
Flachsmann als Erzieher – film tv del 1968 diretto da Rolf von Sydow